Boma – parte dell'attrezzatura da vela
Boma – Città dell'Angola, nella provincia di Moxico, ora totalmente assorbita da Saurimo
Boma – Città della Repubblica Democratica del Congo
Boma – Stato del Sudan del Sud
Boma – Tribù della Repubblica Democratica del Congo
 Boma – circoscrizione della Tanzania